Batu Gajah (Maleisië), een stad in de Maleisische deelstaat Perak

Plaatsen in Indonesië
Batu Gajah (Sosa), in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
Batu Gajah (Rupit), in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
Batu Gajah (Tapung), in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
Batu Gajah (Pasir Penyu), in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
Batu Gajah (Bunguran Timur), in het bestuurlijke gebied Natuna in de provincie Riouwarchipel
Batu Gajah (Mdona Hiera), in het bestuurlijke gebied Zuidwest-Molukken (Maluku Barat Daya) in de provincie Molukken